АЕЦ „Фукушима I“ () е японска АЕЦ, разположена в близост до град Окума, префектура Фукушима. Централата има 6 енергоблока с мощност 4,7 ГВт, което я нарежда сред 25-те най-големи атомни централи в света. АЕЦ „Фукушима I“ е първата АЕЦ, построена и експлоатирана от Токийската електрическа компания (TEPCO). АЕЦ „Фукушима I“ е разположена на 11,5 км южно от АЕЦ Фукушима II, която също е собственост на TEPCO.

Блокове

Авария на АЕЦ Фукушима I 

На 11 март 2011 година в резултат на силното земетресение в Япония става радиационна авария. Според японските власти аварията е с локално действие.

Вижте също 
 АЕЦ Фукушима II
 Чернобилска авария
 Инцидент на Тримилния остров
 Авария на АЕЦ Фукушима I
 Deutsche Kernreaktor-Versicherungsgemeinschaft
 Масао Йошида (инженер)

Източници

Външни препратки 
 уеб камера, проследяваща ситуацията в атомната централа

Фукушима I